Italy (englisch für Italien) steht für folgende US-amerikanische Gemeinden:

 Italy (New York) im Yates County im Bundesstaat New York
 Italy (Texas) im Ellis County im Bundesstaat Texas

Siehe auch: